Cui är ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 崔, förenklat 崔, pinyin Cuī. I äldre text och utanför Folkrepubliken Kina kan detta namn transkriberas som Tsui. Det standardkinesiska uttalet återges på svenska närmast med stavningen Tswei. 

Namn med stavningen Cui men med annat uttal förekommer på andra språk. Den mest kände bäraren är den ryske tonsättaren César Cui.	 	

Den 31 december 2014 var 87 personer med efternamnet Cui och 20 med efternamnet Tsui bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Cui eller Tsui

Män
 Cui Bai (aktiv 1050–1080), kinesisk bildkonstnär
 César Cui (1835–1918), rysk kompositör och militär

 Daniel C. Tsui (född 1939), kinesisk-amerikansk fysiker, nobelpristagare 1998
 Sam Tsui (född 1989), amerikansk sångare och låtskrivare

Kvinnor
 Cui Yongmei (född 1969), kinesisk volleybollspelare

Källor

Kinesiska efternamn
WP:Projekt Kina